3-ponder kanon, 3-pdr, QF 3-pdr, 3-pounder of 
Grasshopper kanon, een kanon uit de achttiende eeuw.
QF 3-ponder Hotchkiss, een 47mm scheepskanon, gebruikt vanaf 1885 door verscheidene landen.
Ordnance QF 3-ponder Vickers, een 47mm scheepskanon gebruikt in de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog.
OQF 3-ponder kanon, 47mm kanon gebruikt door Vickers in hun tanks uit het Interbellum.